Thomas A. McCoy, né le  est un botaniste américain.

Voir aussi 

Naissance en 1959
Botaniste américain